Карельское деревянное зодчество — традиционная национальная архитектура карельского народа, представленная крестьянскими домами, хозяйственными постройками (амбарами и т. д.) и церквями. Карельское зодчество появилось и развивалось под сильным влиянием новгородского зодчества (XII век). Примеры карельского зодчества собраны в карельском секторе музея-заповедника «Кижи».

Основным материалом построек было дерево (сосна). Здание имели срубную конструкцию из круглых необшитых брёвен. Частым элементом карельской архитектуры было высокое крыльцо с резными столбиками. Поскольку дома были обычно двухэтажными, они имели балконы. Карельские дома имели большие размеры и включали в себя под одной крышей не только жилые, но и множество хозяйственных помещений. Декором служила деревянная резьба оконных наличников, причелин, коников. Многие мотивы резьбы карелы переняли от русских, но переосмыслив в соответствие со своими эстетическими идеалами: так резьба карел получила геометризированные ломанные очертания в противовес русским криволинейным формам.

Церкви представляли собой клетские и шатровые храмы с многочисленными луковичными маковками, покрытыми осиновыми лемехами. К церквям примыкали звонницы, сени и трапезные. Эстетические идеалы карел ярко проявились в архитектуре Успенской церкви в Кондопоге.

Литература 
 В. П. Орфинский. Деревянное зодчество Карелии. — Ленинград: Стройиздат. — 1972.

Ссылки 
 Архитектура Карелии

Культура Карелии
Архитектура России